Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Porsche Tennis Grand Prix 2007 проходили з 1 по 7 жовтня на закритих кортах з твердим покриттям Porsche-Arena в Штутгарті (Німеччина). Квета Пешке і Ренне Стаббс виграли титул, у фіналі перемігши пару Чжань Юнжань і Дінара Сафіна з рахунком 6–7(7–5), 7–6(7–4), [10–2].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

2007
Porsche Tennis Grand Prix, парний розряд